Змагання з боксу в чоловічій категорії до 81 кг на Європейських іграх 2015 у Баку відбулися з 17 по 25 червня у Бакинській кришталевій залі. Участь взяли 27 спортсменів з 27 країн.

Результати

Посилання
 Результати поєдинків на amateur-boxing.strefa 
Чоловіки 81